Samoa steht für:
 die Samoainseln
 Samoa (Unabhängiger Staat Samoa), westlicher Teil der Inselgruppe
 Samoa – Rebell zwischen 2 Welten, neuseeländischer Film von Martyn Sanderson aus dem Jahr 1989
 Amerikanisch-Samoa, östlicher Teil der Inselgruppe
 Deutsch-Samoa (1900–1914) 

Schiffe:
 Samoa (Schiff, 1883), ein deutsches Dampfschiff, das im Wettlauf um die Kolonialisierung der Südsee eine bedeutende Rolle spielte
 Samoa (Schiff, 1886), eine britische, später norwegische Dreimastbark, die 1918 durch ein deutsches U-Boot versenkt wurde
 Samoa (Schiff, 1943), ein im Zweiten Weltkrieg unter britischer Flagge fahrender Liberty-Frachter
 USS Samoa, der von den USA beschlagnahmte und in der Südsee eingesetzte ehemalige deutsche Postdampfer, siehe Staatssekretär Solf
 USS Samoa (CB-6), ein 1940 georderter, aber nicht mehr gebauter Großer Kreuzer der US Navy

Siehe auch
 Samoanische Sprache
 Samoa-Vorlage im deutschen Reichstag (1880)
 Berliner Samoa-Konferenz (1889)
 Konflikt um Samoa (1899)